— литературная премия Японии, присуждаемая за новаторское произведение авторам прозаических, поэтических, литературоведческих и драматургических произведений. Премия присуждается ежегодно во второй декаде мая.

Премия учреждена в 1988 году издательством «Синтёся» в память о Юкио Мисиме, основным издателем сочинений которого оно являлось. В течение многих лет Юкио Мисиму и издательство «Синтёся» связывало тесное сотрудничество. Именно «Синтёся» было впервые напечатано большинство его работ, включая тетралогию «Море изобилия». Им же было осуществлено посмертное издание полного собрания сочинений писателя, многие прозаические и драматургические произведения из которого затем были переизданы в мягком переплёте в серии «Библиотечка Синтё».

Учреждение премии было во многом обусловлено конкуренцией между издательствами «Синтёся» и «Бунгэй сюндзю»: несмотря на своё очевидное превосходство в популярности «Библиотечки Синтё» над аналогичной серией, выпускаемой «Бунгэй сюндзю», литературные премии «Синтёся» (в 1954—1967 действовала Литературная премия издательства Синтёся, в 1969—1987 — Большая литературная премия Японии) никогда не могли сравниться по своей значимости и престижу с премией Акутагавы и премией Наоки, созданными «Бунгэй сюндзю». Поэтому после очередной реорганизации, осуществлённой издательством в отношении своих литературных наград, премия Мисимы для произведений дзюнбунгаку была создана как аналог премии Акутагавы, а премия Сюгоро Ямамото для массовой литературы — как аналог премии Наоки.

При всём сходстве с премией Акутагавы премия Мисимы обладает некоторыми характерными особенностями. При ориентации её на дзюнбунгаку премии всё же удостаиваются и авторы, которые к дзюнбунгаку изначально не относились (Отаро Майдзё, Хидэо Фурукава и др.). Также премией награждаются современные писатели постмодернистского толка, которые в принципе игнорируются жюри премии Акутагавы (Гэнъитиро Такахаси, Масая Накахара и др.).

Лауреаты

1988 — 1990 
 1988: Гэнъитиро Такахаси
 1989: Акира Оока
 1990: Дзюги Хисама

1991 — 2000 
 1991: Кадзуми Саэки
 1992: не присуждалась
 1993: Тёкицу Куруматани и Кадзуя Фукуда
 1994: Ёрико Сёно
 1995: Масаё Ямамото
 1996: Хисаки Мацуура
 1997: Сатору Хигути
 1998: Кёдзи Кобаяси
 1999: Сэйго Судзуки и Тосиюки Хориэ
 2000: Томоюки Хосино

2001 — 2011 
 2001: Синдзи Аояма и Масая Накахара
 2002: Масацугу Оно
 2003: Отаро Майдзё
 2004: Тосихико Яхаги
 2005: Маки Касимада
 2006: Хидэо Ёсикава
 2007: Юя Сато
 2008: Синъя Танака
 2009: Сиро Маэда
 2010: 
 2011: 
2012: 
2013: Саяка Мурата
2014: Юкико Мотоя
2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: Митико Микуни

Жюри 
Членами жюри становятся писатели и литературные критики, как и Мисима, тесно связанные с издательством, а также лауреаты премии прошлых лет. Как правило, исполнение обязанностей члена жюри не может продолжаться более четырёх лет, однако многочисленны исключения. В частности, Тэру Миямото и Ясутака Цуцуи входили в жюри с 1988 по 2007 гг.

1988—1991: Кэндзабуро Оэ, Дзюн Это, Кэндзи Накагами, Ясутака Цуцуи, 
1992—1995: Синтаро Исихара, Дзюн Это, , Ясутака Цуцуи, Тэру Миямото
1996—2007: , Синтаро Исихара, Дзюн Это (1996), Ясутака Цуцуи, Тэру Миямото
2008—2011: , Хироми Каваками, , , Ко Матида
2012—2019: , Хироми Каваками, Нобору Цудзихара, Кэйитиро Хирано, Ко Матида

Ссылки
 Официальная страница премии Мисимы на сайте изд-ва «Синтёся»

Мисима
Награды по алфавиту